Штолберг може бити:

 Штолберг (Ерцгебирге), град у округу Ерцгебирге, у њемачкој покрајини Саксонија.
 Штолберг (Рајнланд), град у округу Регион Ахен, у њемачкој покрајини Северна Рајна-Вестфалија.